ALCAM () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 583 амінокислот, а молекулярна маса — 65 102.

Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, адаптивний імунітет, імунітет, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних відростках.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Білки імунної системи
Фібрилярні білки